Andrea Villarrubia Delgado es una profesora española.

Biografía 
Nacida en Tetuán, desde su adolescencia ha vivido en Granada. Se licenció en Filología Románica por la Universidad de Granada y es profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Iliberis» de Atarfe.

Es especialista en promoción de la lectura, pedagogía de la poesía, educación literaria y bibliotecas escolares; así, en 1995 recibió un galardón del Ministerio de Educación por su proyecto de biblioteca escolar, y su programa audiovisual Elogio de la lectura, en favor de los libros y la literatura, ha recibido varios galardones, entre ellos el Premio Feria del Libro de Granada 1998, el Premio Andaluz de Fomento de la Lectura 2002 y Premio Comunicar 2003. Otras iniciativas llevadas a cabo son Amar leer, una exposición itinerante, y su Invitación a la poesía, lecturas cuyo objetivo es promover la poesía.

Es autora de Unos labios dicen, antología poética de Elena Martín Vivaldi publicada en 2007 con motivo del centenario de su nacimiento, y es fundadora de la Asociación Entrelibros, radicada en Granada desde 2010.

Referencias 

Profesoras de España
Nacidos en Tetuán